«ЛГБТ в Абхазии», как и в других кавказских регионах, ЛГБТ в частично-признанной Абхазии практически не распространенно, а представители меньшинств либо малочисленны, либо вовсе отсутствуют среди абхазов, абхазский национальный кодекс апсуара запрещает всякую толерантность, в Абхазии предусматривается наказание за однополые отношения, собственно на государственном уровне, в статье 171а УК Абхазской ССР, также предусматривалось наказание за «педерастию», именно так и именуется ЛГБТ в документе. Тем не менее, фактически не смотря на табуированность и уголовную наказуемость гомосексуальные отношения в Абхазии не находятся под прямым надзором государства, во многом из-за коррумпированности полиции и малочисленности скандалов на эту тему. В абхазском обществе существуют слабые тенденции "оттепели" к теме ЛГБТ, что можно подтвердить по участившимся случаям публичного протеста.

Апсуара 
Апсуара (морально-этическая философия абхазов) категорически запрещает любые проявления однополых связей, по народному кодексу за несоблюдение придусматривается расправа.
Так абхазы пытались убить главу компании Конти-ОПТ Игоря Варова, в 2012 году.
В 2014 году были разорваны связи с комплексом торговых центров «Континент».

Примечания 

Абхазия